Oxford Hotel bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Oxford Hotel (Colorado), ID-Nr. 79000590
 Oxford Hotel (Indiana), ID-Nr. 01000977
 Oxford Hotel (Kalifornien), ID-Nr. 76002310
 Oxford Hotel (Pennsylvania), ID-Nr. 94001055